Serreta puede referirse a:

 Sierra
Serreta, una de las piezas del cabezón del caballo
 Uno de los nombres vulgares de Mergus, un género de aves.
 Numerosos topónimos:
La Serreta (desambiguación)